Фест () — позднеримский историк и высокопоставленный чиновник IV в. н. э. (? — ок. 380).

Биография 
Точные даты жизни Феста неизвестны. Из современных Фесту источников следует, что местом его рождения был г. Тридент в римской провинции Реции и что будущий историк был выходцем из незнатных провинциальных слоёв.

Впоследствии Фест оказался в ближайшем окружении Максимина — будущего префекта претория Галлии в 371 — 376 гг., что позволило ему сделать успешную чиновничью карьеру.

В 365 (или 368) г. Фест был назначен консуляром Сирии. Вскоре (ок. 369 г.) он получил должность секретаря (magister memoriae) при императоре Валенте (364—378).

В 372 г. Фест был назначен на пост проконсула Азии, который, по всей видимости, занимал до 378 г.

После гибели Валента в битве при Адрианополе в 378 г. Фест был смещён со своей должности, и против него были выдвинуты обвинения, но, видимо, в результате встречи Феста с новым императором Феодосием (379 — 395) все обвинения с бывшего проконсула были сняты. После этого Фест вернулся в Эфес — свою резиденцию в Азии, где вскоре (вероятно, в январе 380 г.) умер, поскользнувшись и разбившись о ступени храма Немезиды.

Личность Феста в оценке античных и средневековых авторов 
Исходя из данных Аммиана Марцеллина — главного источника по биографии Феста, — в жизни Феста можно выделить два этапа:
 до 372 г. (до назначения проконсулом Азии);
 после 372 г. (пребывание в указанной должности).
На первом этапе Фест, как отмечает Аммиан, «оставил доказательства своей мягкости и уважения к законам».

Однако, находясь под влиянием Максимина, известного своей жестокостью и при этом добившегося префектуры, после вступления в должность проконсула Азии Фест меняет характер своего поведения: «Словно актер, вдруг сменивший маску, воспылав страстью вредить другим, он стал выступать со злыми выслеживающими глазами, предполагая, что тотчас достигнет префектуры, если и сам запятнает себя казнями невиновных. Он совершил много различных жестоких, выражаясь мягко, проступков…». Аммиан Марцеллин так описывает жестокие поступки Феста:
Некоего философа Керания, человека заслуженного, он замучил пытками до смерти лишь за то, что в личном письме к жене тот сделал приписку по-гречески: «А ты думай, да не забудь набить подушку» — это обычная поговорка, когда обращают внимание собеседника на какое-либо более важное дело.Одну простую старуху, которая умела лечить перемежающуюся лихорадку невинным заговором, он казнил как преступницу, хотя она с его ведома и по его приглашению вылечила его собственную дочь.В бумагах одного почтенного горожанина, которые было приказано просмотреть по какому-то делу, отыскался гороскоп некоего Валента. Привлеченный к ответственности, он протестовал против клеветы, когда его упрекали в том, что он осведомлялся о гороскопе государя, давал обещание с полной достоверностью свидетельств доказать, что у него был брат Валент, который давно уже умер. Но не стали ожидать выяснения истины, и он был замучен на пытке.В одной бане увидели юношу, который прикасался к мраморной облицовке пальцами обеих рук, каждым по очереди, и затем к своей груди и пересчитывал при этом семь гласных букв (греческой азбуки), считая это целебным средством против боли желудка. Его отвели в суд и после пыток отрубили голову.
Ещё более негативно оценивает деятельность Феста на посту проконсула Азии Евнапий, который называет его «кровожадным человеком с душою мясника».

Схожую характеристику Фесту даёт Зосим, отмечающий, что тот «не оставил в живых ни одного образованного человека», а «остальных заставил бежать из страны».

Сочинение Феста 
Феста принято отождествлять с автором небольшого исторического сочинения, известного под названием «Бревиарий деяний римского народа» (Breviarium rerum gestarum populi Romani). В одном из манускриптов «Бревиария» говорится о том, что это сочинение написано неким Фестом, имевшим титул vir clarissimus и занимавшим должность magister memoriae при императоре Валенте. Данное упоминание и является, по сути, единственным основанием считать Феста автором «Бревиария». Тем не менее, этой точки зрения придерживается большинство исследователей.

В некоторых рукописях автор «Бревиария» назван Руфом Фестом, однако этот вариант имени Феста встречается только в манускриптах низкого качества, и потому, как правило, не вызывает доверия у исследователей. Существовало также предположение, что Фест — автор «Бревиария деяний римского народа» — и Руф Фест Авиен — римский поэт, автор поэм «Descriptio orbis terrae» («Описание Земли») и «Ora maritima» («Морские берега») — одно и то же лицо, однако к настоящему времени эта гипотеза отвергнута как несостоятельная.

Вероятно, «Бревиарий» был завершён Фестом в 369 г. и адресован императору Валенту. В то же время в некоторых манускриптах встречается указание на то, что «Бревиарий» был написан для Валентиниана I (321—375) — современного Валенту правителя западной части Римской империи. Чаще всего считается, что это — ошибка, однако существует мнение о том, что Фест мог одно и то же произведение адресовать сразу двум императорам с целью добиться расположения обоих.

Сочинение Феста охватывает всю историю Римского государства — от основания города Рима до современной автору эпохи (369 г.) и состоит всего лишь из 30 небольших глав (в современном издании — не более, чем по одной странице каждая). По этой причине повествование носит очень сжатый характер. В основном автор описывает внешнеполитические события, в первую очередь — завоевания Римом соседних стран и народов. Хотя в целом «Бревиарий» Феста оценивается как очень низкое по качеству историческое сочинение, тем не менее, в нём иногда содержится весьма ценная информация по политической, административной и военной истории Поздней Римской империи.

Примечания

Издания и переводы сочинения Феста 
 Breviarium rerum gestarum populi Romani ad Valentinianum Augustum ad mm. ss. Codices Vaticanos, Chisianos, aliosque emendatum. – Romae, 1819.
 Rufi Festi breviarium rerum gestarum populi Romani / Ed. W. Foerster. – Vindobonae, 1874.
 Festi Breviarium rerum gestarum populi Romani / Ed. C. Wagener. – Lipsiae; Pragae, 1886.
 The Breviarium of Festus. A critical edition with historical commentary / Ed. J.W. Eadie. – London, 1967.
 Festus. Abrégé des hauts faits du peuple romain / Texte établi et traduit par M.-P. Arnaud-Lindet. – XLIV. – 124 p. ISBN 978-2-251-01380-0
 Секст Руф. Бревиарий о победах и провинциях римского народа: [Отрывок] / Пер. Т.И. Кузнецовой // Памятники поздней античной научно-художественной литературы. – М., 1964. – С. 338 – 341.

Источники 
 Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. Ю.А. Кулаковского, А.И. Сонни; Под ред. Л.Ю. Лукомского. (Сер.: «Античная библиотека». Раздел: «Античная история»). – СПб.: Алетейя, 1994.
 Евнапий. Жизни философов и софистов / Пер. с греч. Е.В. Дарк, М.Л. Хорькова // Римские историки IV века. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 225 – 298.
 Zosimi comitis et exadvocati fisci Historia Nova / Ed. L. Mendelssohn. – Lipsiae, 1887.

Литература 
 Античные писатели: Словарь / Б. Браво, Е. Випшицкая-Браво. – СПб.: Лань, 1999.
Дуров В.С. История римской литературы. – СПб., 2000. – С. 525.
 История римской литературы / Под ред. С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассека, Ф.А. Петровского. – М., 1962. – Т. 2. – С. 430.
Семичева Е.А. «Бревиарий» Феста в зарубежной и отечественной историографии // Науч. вед. / Белгород. гос. нац. исслед. ун-т. Сер.: История. Политология. – 2016. – № 15 (236), вып. 39. – С. 35 - 39.
Baldwin B. Festus the Historian // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. Vol. 27. No. 1 (1st Qtr., 1978). S. 197—217.
 Baldwin B. Festus // The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 2. Oxford, 1991. P. 783—784.

Ссылки 
 Английский перевод «Бревиария деяний римского народа» на сайте «De imperatoribus Romanis»
 Латинское издание «Бревиария» (электронная копия книги: Sexti Rufi viri consularis Breviarium rerum gestarum populi Romani ad Valentinianum Augustum ad mm. ss. Codices Vaticanos, Chisianos, aliosque emendatum. Romae, 1819).

Латинские историки
Историки Древнего Рима
Историки IV века
Историки по алфавиту
Чиновники Римской империи
Проконсулы Азии